Le Championnat de tennis du Surrey est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute à Surbiton du  au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Winnie Shaw.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Winnie Shaw et Lesley Charles.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Surrey
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Surrey